Molekulska formula -{C15H14N2O2}- se može odnositi na:

 Likarbazepin
 Nepafenak
 Pirolidonil-beta-naftilamid